Kal, kal nebo KAL může znamenet:

 kal (sediment) – nečistota usazená (např. ve vodě)
 aktivovaný kal
červený kal
 čistírenský kal
 Kal (Syrdarja) – obydlené místo (kišlak) na řece Syrdarje
 Korean Air – zkratka ICAO (z původního názv Korean Air Lines)
 KAL-Online – fantasy online hra ze žánru MMORPG
 Kal (Pecka), část obce Pecka v okrese Jičín
 Kal (Klatovy), část města Klatovy v okrese Klatovy
 Kal (Julské Alpy), hora v Julských Alpách

Související články 
 zákal

Externí odkazy